Пётр Фёдорович Петров:
 Петров, Пётр Фёдорович (XIX век) — капитан корпуса морской артиллерии, Георгиевский кавалер (1854) «за выслугу 25 лет в офицерских чинах».
 Петров, Пётр Фёдорович (1916—1993) — советский футболист и хоккеист, тренер.